Cinq navires de la Royal Navy, et un établissement à terre, ont été nommés HMS Mersey d’après la rivière Mersey :

Navires 
 Le  était un navire de sixième rang de classe Conway de 26 canons, lancé en 1814, utilisé pour le service portuaire à partir de 1832 et démantelé en 1852.
 Le  était une frégate à hélice en bois, lancée en 1858 et vendue en 1875.
 Le  était un croiseur protégé de , lancé en 1885 et vendu en 1905.
 Le  était un monitor de classe Humber, lancé en 1913 pour le Brésil, mais acheté par la Royal Navy en 1914 et vendu en 1921.
 Le  est un patrouilleur hauturier de classe River, lancé en 2003 et actuellement en service.

Établissements à terre 
Le HMS Mersey (établissement à terre) était le dépôt de Liverpool de la Marine, établi en tant que branche du HMS Eaglet et mis en service en 1940, et vendu en 1946.

Tenders 
HMS Mersey était le nom porté par un certain nombre de tenders à la Mersey Division de la Royal Naval Reserve :
 Le dragueur de mines HM Motor 1075 fut le HMS Mersey entre 1949 et 1956.
 Deux dragueurs de mines de classe Ton portant le nom de HMS Mersey ont servi de tenders à la Division Mersey de la RNR.
 Le  fut le HMS Mersey entre 1954 et 1959.
 Le  fut le HMS Mersey entre 1959 et 1975.

Mersey